Hutki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Hutki (Bolesław), Dorf der Gmina Bolesław in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Hutki (Konopiska), Dorf der Gmina Konopiska in der Woiwodschaft Schlesien
 Hutki (Krasnobród), Dorf der Gmina Krasnobród in der Woiwodschaft Lublin